Schepit (ukrainisch ; russische Entsprechung /Schepot) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

 Dorf in der Oblast Iwano-Frankiwsk, Rajon Kossiw, siehe Schepit (Kossiw)
 Dorf in der Oblast Tscherniwzi, Rajon Wyschnyzja, siehe Schepit (Wyschnyzja)